Röstläge kan syfta på:

 Röstläge (sång) – ett frekvensomfång (register) som används vid sång
 Röstläge (tal) – det ungefärliga området för röstens grundtonshöjd i tal